L'Open de Greenwich 2003 est l'édition 2003 du tournoi de squash Open de Greenwich qui se déroule du 23 au 26 janvier 2003 à Greenwich (Connecticut). Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 25.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées.

Linda Charman remonte un handicap de deux jeux face à Natalie Pohrer pour remporter le  titre de sa carrière.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Greenwich

Open de Greenwich (Connecticut)
Sport aux États-Unis en janvier 2003
Squash en 2003